Savior steht für
Savior (Film), US-amerikanischer Film von Predrag Antonijević (1998)
White savior, Rollentyp
Dark Savior, 3D-Action-RPG 
Iron Savior, Band 
Severed Savior, Band